Лео́н Константинович Канн (1905—?) — деятель советского кино, звукооператор, звукорежиссёр.

Известный «отказник», эмигрировал в Израиль.

Фильмография 
 1936 — Половодье
 1940 — Танкер «Дербент»
 1945 — Это было в Донбассе
 1946 — Большая жизнь (2-я серия)
 1954 — Чемпион мира
 1955 — Васёк Трубачёв и его товарищи
 1957 — Дело было в Пенькове
  — Не пойман — не вор — звукооператор дубляжа
 1966 — Встреча с прошлым

Ссылки 

 Личное дело Канна Леона Константиновича. 1905 г. р., звукооператора // РГАЛИ, ф. 2469 оп. 10 ед. хр. 743

Звукорежиссёры СССР